Villarta-Quintana är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villarta-Quintana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villarta-Quintana är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Villarta-Quintana. Runt Villarta-Quintana är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santo Domingo de la Calzada,  km öster om Villarta-Quintana. I omgivningarna runt Villarta-Quintana växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien